Negenborn bezeichnet:

 Negenborn, eine Gemeinde im Landkreis Holzminden
 Negenborn (Einbeck), ein Ortsteil der Stadt Einbeck im Landkreis Northeim
 Negenborn (Wedemark), ein Ortsteil der Gemeinde Wedemark in der Region Hannover
 Negenborn Quelle, eine Quelle östlich von Benniehausen im Landkreis Göttingen

Negenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Negenborn (1824–1873), Rittergutsbesitzer in Gilgenburg, MdHdA
 Gerhard von Negenborn (1864–1931) deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (DNVP)
 Karl Georg Negenborn (1863–1925), Verwaltungsjurist, politischer Schriftsteller, MdHdA